Парти може да се отнася за:

 древно номадско племе, образувало Партското царство
 събиране на хора – заемка от английски